Miejscowości w Nepalu:
 Seri (Dailekh)
 Seri (Darchula)
 Seri (Mugu)